Za druge pojme glejte Arhimedova točka (razločitev)
Arhimedova tóčka osébnosti [arhimédova ~ ~] je znana v psihologiji. To je točka, s katere posameznik lahko premika svoj svet.

Osebnost